Rukopis nađen u Zaragozi (1965.), poljska drama fantastike s elementima komedije iz 1965.
Rukopis nađen u Zaragozi (roman) iz 1815.